A Igreja Wesleyana Unida é uma igreja independente e baseado no metodismo.

História
Igreja Wesleyana Unida foi fundada no Brasil em 13 de Fevereiro de 1981, e encontra-se localizada na rua Capitão José de Paula, Nº 286 em Suruí, quarto distrito de Magé, Rio de Janeiro/Brasil. 

As razões que deram origem à fundação da Igreja Wesleyana Unida basearam-se: 

 no movimento metodista, do século XVIII em Londres, Inglaterra, sob a liderança de John Wesley;
A Igreja Wesleyana Unida adota padrão doutrinário pentecostal. É uma igreja que em seus serviços promove o cântico de hinos e louvores a Deus e realiza orações sem formalismo;
 Na flexibilidade do governo, dando mais liberdade à igreja local.

A forma de governo é episcopal e seu sistema é representativo e da linha do protestantismo.

Ver também 
Arminianismo

 

Metodismo